Хотмыжск:
 Хотмыжск — село, административный центр Хотмыжского сельского поселения в Борисовском районе Белгородской области.
 Хотмыжск — посёлок при станции в Грайворонском районе Белгородской области.
 Хотмыжск — пограничная железнодорожная станция в Грайворонском районе Белгородской области.